Een geheugencel kan zijn:

B-geheugencel, een cel die een rol speelt bij de immuunafweer
een deel van het computergeheugen